190, jaartal
 190 (getal), getal in Romeinse cijfers
 Caribbean Examinations Council, Caribisch exameninstituut